Zaorálek ist der Familienname folgender Personen:

Jaroslav Zaorálek (1896–1947), tschechischer Übersetzer
Lubomír Zaorálek (* 1956), tschechischer Politiker